Turei ist der Familienname folgender Personen

 Bronwyn Turei, neuseeländische Schauspielerin und Sängerin 
 Emilija Chalsberijewna Turei (* 1984), ist eine russische Handballspielerin
 Metiria Turei (* 1970), ist eine neuseeländische Politikerin und Umweltschützerin